Сатхамангалам Ранга Иенгар Сриниваса Варадхан (, род. 2 января 1940) — американский  индийского происхождения, лауреат Абелевской премии. Специалист в области теории вероятностей.

Биография 
Сатхамангалам Варадхан родился в 1940 году в Мадрасе, Мадрасское президентство Британской Индии. В 1959 году он защитил диплом в Колледже Президентства, а в 1963 году — диссертацию в Индийском статистическом институте, его научным руководителем был К. Р. Рао, который пригласил на защиту Варадханом диссертации Андрея Колмогорова. После этого С. Р. Варадхан переехал в США в Курантовский институт математических наук и теперь работает там.

Награды 
 1994 — 
 1996 — Премия Стила «за плодотворный вклад в исследования»
 2007 — Абелевская премия
 2008 — Падма Бхушан
 2010 — Национальная научная медаль США

Членство в академиях 
 Национальная академия наук США (1995)
 Норвежская академия наук (2009)

Избранные труды 
 Convolution Properties of Distributions on Topological Groups. Dissertation, Indian Statistical Institute, 1963.
 
 
 (with M D Donsker) 
 (with M D Donsker) Asymptotic evaluation of certain Markov process expectations for large time. I, Communications on Pure and Applied Mathematics 28 (1975), pp. 1-47; part II, 28 (1975), pp. 279—301; part III, 29 (1976), pp 389—461; part IV, 36 (1983), pp 183—212.

Ссылки 
 
 

Лауреаты Абелевской премии
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Члены Норвежской академии наук
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Президенты Института математической статистики
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Преподаватели Курантовского института математических наук
Главные редакторы журналов
Почётные доктора университета Пьера и Марии Кюри